РБК:
 РБК (от РосБизнесКонсалтинг) — российская медиагруппа:
 РБК — ежедневная аналитическая газета, входящая в медиагруппу «РосБизнесКонсалтинг».
 РБК — российский бизнес-телеканал.
 РБК Украина — украинское информационное агентство, ранее филиал российской медиагруппы.
 разовая бомбовая кассета — элемент авиационного вооружения («кассетная бомба»):
 РБК-250 — калибра (массой) 273 кг, снаряженный 150 осколочными боеприпасами AO-1.

См. также 
 RBC